Kaori Mochida (née en 1978), chanteuse japonaise
 Maki Mochida (née en 1975), actrice japonaise